Haas János (1947. május 3. –) akadémiai díjas geológus, az MTA doktora, a magyarországi paleozoikum és mezozoikum jeles kutatója
 Johann Haas (Nagyszeben, 1792. május 10. – Szászsebes, 1861. január 15. evangélikus lelkész